Салле́ль-Кабарде́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Конк-сюр-Орбьель. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11368.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 115 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 73 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 48 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 65,8 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 48 активных работали 45 человек (22 мужчины и 23 женщины), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 25 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од